Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

109e régiment d'infanterie
109e régiment d'infanterie territoriale
109e régiment d'artillerie lourde

Homonymie d'unités militaires